

Sigle 
 IXT – Biblioteca digitale IntraText; ipertesto lessicale IntraText

Codici 
 IXT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Passighat (India)